Heimrad est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Heimrad est un prénom masculin d'origine germanique.

Heimrad est aussi un patronyme.

Saint chrétien 
 Heimrad († 1019), originaire de la Souabe, fils de serfs, devenu prêtre, figure populaire du Moyen Âge ; fêté le 28 juin.

Autres personnalités portant ce prénom 
 Heimrad Prem, membre de l'Internationale situationniste puis de l'Antinationale situationniste.

Références